«Портрет» — немой среднеметражный чёрно-белый фильм Владислава Старевича по одноимённой повести Гоголя. Для любой зрительской аудитории.

Сюжет

Сюжет всего фильма 
Бедный художник Чартков на последние гроши покупает в лавке поразивший его портрет старого ростовщика. Дома он проводит беспокойную ночь, и видит странный сон: старик оживает, выходит из картины и, достав мешок с деньгами, начинает их пересчитывать. Один из кульков падает на пол, и Чартков незаметно подбирает его и прячет под подушку. Утром проснувшийся художник обнаруживает портрет старика на стене, а у себя в руках — кулёк с золотыми монетами. С этого момента его жизнь круто изменилась, он стал модным портретистом, живёт в роскошной квартире, имеет большую мастерскую, от заказов отбоя нет… Проходит время. Однажды на выставке Чартков видит чудесный портрет христианки, написанный в Италии известным русским художником, и понимает, что погубил свой талант. Он начинает скупать известные произведения живописи и от зависти уничтожать их. Среди истерзанных картин он и умирает в припадке безумия.

Сюжет сохранившегося фрагмента 
В сохранившемся фрагменте первой части мы видим, как Чартков покупает в лавке старьевщика портрет старика. Дома он вешает его на стену и ложится спать. Что-то тревожит Чарткова и тот никак не может заснуть, тогда он занавешивает портрет и засыпает. После этого старик вылезает из портрета и начинает пересчитывать деньги… В «Аннотированном каталоге сохранившихся фильмов…» также говорится, что «Из снятой второй части повести, в которой излагается история жизни ростовщика в екатерининские времена и история его портрета, приносившего людям несчастья, сохранилось несколько сцен и кадров:1. Крупный план (по грудь) старика-ростовщика.2. В лавку ростовщика приходит женщина, чтобы заложить шкатулку с фамильными драгоценностями, она вынуждена это сделать за ничтожные деньги.3. После её ухода ростовщик с наслаждением разглядывает только что обретённые драгоценности.4. Ростовщик приходит к знаменитому художнику и просит того написать его портрет (этой сцены нет во втором позитиве, в котором нет и надписей).5. Ростовщик в своей подвальной лавке. На стене висит его портрет.6. Крупный план портрета ростовщика».

Интересные факты 
Согласно исследователю дореволюционного кино Вениамину Вишневскому, сюжет повести был значительно изменён и переработан.

Критика 
«Инсценировать удалось лишь голую фабулу, вся сложность психологического сюжета осталась незатронутой, и жуткость произведения в постановке отсутствует; вообще же постановка недурная, бытовые детали соблюдены; картина может служить иллюстрацией к повести.»
Кино-бюллетень, 1918

Художественная группа 

 Режиссёр и оператор: Владислав Старевич

В ролях:

 Андрей Громов — художник Чартков
 Иван Лазарев — ростовщик
 В. Васильев

Студия: «Ателье В. Старевича».

Прокат Скобелевского комитета.

Интересные факты 
 Метраж фильма — 1200 метра, количество частей — 3.
 Из 44-х минут сохранилось только 8 и без надписей (по другим сведениям, сохранилось 2 первые части).
 Выпуск на экран — 10 ноября 1915.

Примечания

Ссылки 

Фильмы России 1915 года
Фильмы ужасов 1915 года
Немые фильмы Российской империи
Экранизации произведений Николая Гоголя
Чёрно-белые фильмы России